En Pologne, Wyszogród peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wyszogród, une localité.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Wyszogród, une ville,
 Gmina de Wyszogród, une gmina.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wyszogród, un village.